«Га́мильтон Та́йгерз» () — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге. Команда переехала в Гамильтон после покупки прав на бывшую «Квебек Булдогз» мистером Перси Томпсоном за пять тысяч долларов. Переехав в Гамильтон, «Бульдоги» стали «Тиграми».

«Гамильтон Тайгерз» просуществовала пять лет в НХЛ. После этого «Тигры» стали выступать в Канадской Профессиональной (CPHL) 1926—1929 Хоккейной Лиге. В 1930 году франшиза «Гамильтон Тайгерз» International Hockey League (IНL), была куплена и переведена в Сиракузы, Десять лет клуб «Syracuse Stars» выступал в IHL и I-AHL, прежде чем переехать в Буффоло, чтобы стать «Буффало Бизоны» до создания в 1970 году «Буффоло Сейбрз» в NHL.

Regular season NHL

Regular season IHL 

См. также

 Исчезнувшие клубы НХЛ

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Hamilton Herald Newspaper articles, (1920—1925)

Ссылки 
 Hamilton Tigers (c. 1920; 20??)
 sportsecyclopedia

Спортивные клубы Гамильтона (Онтарио)
Исчезнувшие клубы НХЛ
Хоккейные клубы Канады